Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Буэнос-Айресе (Аргентина) на открытых грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир будет проходить в период с 11 февраля по 17 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Феликс Оже-Альяссим
  Франсиско Церундоло
  Давид Феррер
Теннисист, получивший приглашение в качестве исключения:
  Хуан Игнасио Лондеро
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Рожериу Дутра да Силва
  Факундо Багнис
  Лоренцо Сонего
  Марсело Аревало
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Федерико Дельбонис /  Гильермо Дуран
  Сандер Жийе /  Йоран Влиген

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Буэнос-Айрес
Теннис
Февраль 2019 года
Открытый чемпионат Аргентины по теннису